Pluhař bzw. Pluhar ist der Familienname folgender Personen:

 Christina Pluhar (* 1965), österreichische Lautenistin und Harfenistin 
 Erika Pluhar (* 1939), österreichische Schauspielerin, Sängerin und Autorin
 Ingeborg G. Pluhar (* 1944), österreichische Malerin und Bildhauerin
 Ladislav Pluhař (1865–1940), österreichischer und tschechoslowakischer Politiker
 Zdeněk Pluhař (1913–1991), tschechischer Schriftsteller